Eduard III. z Baru ( Édouard III de Bar, červenec 1377 – 25. října 1415, Azincourt) byl vévoda z Baru.

Život 
Narodil se jako třetí syn hraběte Roberta z Baru a Marie, dcery francouzského krále Jana II. Dva starší bratři zahynuli a tak Eduard roku 1411 zdědil po otcově smrti vévodství. Nikdy se neoženil, zplodil pár levobočků a společně s bratrem a synovcem padl na bitevní pláni u Azincourtu. Byl pohřben v rodinné nekropoli v kostele sv. Maxima v Bar-le-Duc a nástupcem se stal jeho mladší bratr Ludvík, zasvěcený církvi.

Vývod z předků

Externí odkazy 
 

Vévodové z Baru
Montbéliardové
Účastníci bitvy u Azincourtu
Narození v roce 1377
Úmrtí 25. října
Úmrtí v roce 1415
Úmrtí v bitvě
Pohřbení v kostele sv. Maxima v Bar-le-Duc
Muži